Łukasz Jarosz (ur. 1978) – polski poeta i muzyk
 Łukasz Jarosz (ur. 1979) – polski kickbokser i karateka